Ванна:

 Ванна — посёлок в Верхней Саксонии, Германия.
 Ванна — вместилище для омовения тела.
 Ванны — лечебные или гигиенические процедуры, при которых тело целиком или частично погружается в воду или какую-либо другую среду.
 Ванна (настоящее имя — Ивана Ранилович-Врдоляк; род. 1970) — хорватская певица, представительница страны на 46-м песенном конкурсе «Евровидение» в 2001 году.
 Ванна, Бонта (род. 1958) — американская писательница, поэтесса, киноактриса; автор «квантового» романа «Полёт».
 Ванна, Данай (род. 1978) — священнослужитель Русской православной церкви, председатель Комитета Фонда православной церкви в Таиланде.
 Ванна, Тынис (род. 1984) — эстонский футболист.

См. также 
 Ванная, или ванная комната — помещение для омовения тела.
 Вана
 Ванн (значения)